Paray ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Paray-Douaville, Gemeinde im Département Yvelines
Paray-le-Frésil, Gemeinde im Département Allier
Paray-le-Monial, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Paray-sous-Briailles, Gemeinde im Département Allier
Paray-Vieille-Poste, Gemeinde im Département Essonne
Kanton Paray-le-Monial im Département Saône-et-Loire

Paray ist der Familienname folgender Personen: 
Paul Paray (1886–1979), französischer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
Parey